Karel Alfréd, kníže z Lichtenštejna (německy Karl Alfred, Fürst von und zu Liechtenstein, 16. srpna 1910 Deutschlandsberg – 17. listopadu 1985, Bruck an der Leitha) byl lichtenštejnský kníže a bratr panujícího knížete Františka Josefa II.

Život 
Narodil se jako třetí potomek a druhorozený syn knížete Aloise Adolfa z Lichtenštejna a jeho manželky, arcivévodkyně Alžběty Amálie Rakouské. Při křtu dostal jméno Karel Alfréd Maria Jan Baptista Jindřich Alois Jiří Hartman Ignác.

17. února 1949 se na dolnorakouském zámku Persenbeug oženil s arcivévodkyní Anežkou Kristýnou (14. prosince 1928 – 31. srpna 2007), druhým dítětem a nejstarší dcerou arcivévody Huberta Salvátora Rakouského a princezny Rosemary ze Salm-Salmu.

Z manželství se narodilo sedm dětí:
 kníže Dominik z Lichtenštejna (20. ledna 1950 – 20. září 2009)
 kníže Ondřej z Lichtenštejna (* 25. února 1952)
 kníže Gregor z Lichtenštejna (* 18. dubna 1954)
 kněžna Alexandra z Lichtenštejna (25. prosince 1955 – 27. února 1993)
 kněžna Marie Pia z Lichtenštejna (* 6. srpna 1960)
 kněžna Kateřina z Lichtenštejna (* 27. ledna 1964)
 kněžna Brigita z Lichtenštejna (* 13. dubna 1967)

Kníže Karel Alfréd zemřel 17. listopadu 1985 v Mostě nad Litavou.

Vývod z předků

Reference 

Lichtenštejnové
Lichtenštejnská knížata
Muži
Narození 16. srpna
Narození v roce 1910
Narození ve Štýrsku
Úmrtí 17. listopadu
Úmrtí v roce 1985
Úmrtí v Dolních Rakousích